Escada

Pessoas
Fernando Escada
José Escada

Localidades

Escada (Pernambuco)

Praia da Escada

Desambiguação
Desambiguações de topônimos